Campioanele Țărilor de Jos la fotbal sunt câștigătoarele eșalonului fotbalistic superior din Țările de Jos, Campionatul Ligii Neerlandeze de Fotbal din 1888 până în 1956, Eredivisie din 1956.

Campioane

Campionatul Ligii Neerlandeze de Fotbal (1888-1956)

Eredivisie (1956-)

Total titluri câștigate

Referințe

Fotbal în Țările de Jos
Liste despre fotbal